Le nom propre Matías Romero peut faire référence à :
 Matías Romero, municipalité du Mexique, nommée ainsi en hommage à l'homme politique mexicain ;
 , homme politique et diplomate mexicain.

Voir aussi

Romero, Matías